ładunek (patron) – rodzaj dawnego naboju stosowanego w broni odprzodowej
 ładunek miotający – porcja materiału miotającego służąca do wystrzelenia pocisku
 ładunek wybuchowy – porcja materiału wybuchowego służąca do wytworzenia eksplozji o określonej sile rażenia
 ładunek kumulacyjny – specjalnie ukształtowany ładunek wybuchowy, kumulujący energię wybuchu w jednym punkcie
 ładunek prochowy – ładunek wybuchowy w którym energia pochodzi z eksplozji prochu
 ładunek jądrowy – ładunek wybuchowy w którym energia pochodzi z przemian jądrowych
 ładunek termojądrowy – ładunek jądrowy w którym energia pochodzi z reakcji termojądrowej

Zobacz też 
 improwizowany ładunek wybuchowy